Верт (, , , , )

Персоналии 
 Верт, Александр (1901—1969) — британский журналист времён Второй мировой войны
 Верт, Генрик — начальник венгерского Генштаба времён Второй мировой войны
 Верт, Георг (1822—1856) — немецкий писатель и журналист
 Верт, Жак де (1535—1596) — франко-фламандский композитор эпохи барокко
 Верт, Изабель (род. 1969) — немецкая спортсменка-конник, пятикратная олимпийская чемпионка
 Верт, Иоганн фон (1591—1652) — полководец Тридцатилетней войны
 Верт, Иосиф (род. 1952) — российский католический епископ немецкого происхождения
 Верт, Леон (1878—1955) — французский прозаик и литературный критик
 Верт, Николя (род. 1950) — французский историк
 Верт, Хенрик (1881—1952) — венгерский военный деятель немецкого происхождения, генерал-полковник.
 Верт, Хосе Игнасио (род. 1950) — испанский политик, министр образования Испании

Географические названия 
 Верт — община в провинции Лимбург (Нидерланды)

Спорт 
 Верт — стиль экстремального катания на роликовых коньках